Die Liste der Meistertrainer der Fußball-Bundesliga beinhaltet alle Trainer, die ihre jeweilige Mannschaft zur Deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga geführt haben. Die Fußball-Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Männerfußball und nahm 1963 den Spielbetrieb auf. Seitdem haben 28 verschiedene Trainer 59 Meistertitel gewonnen: 19 Deutsche, zwei Österreicher, zwei Italiener, ein Jugoslawe, ein Niederländer, ein Ungar, ein Spanier sowie ein Kroate.

Erfolgreichster Trainer der Bundesligageschichte ist Udo Lattek, der insgesamt acht Meisterschaften als Trainer feiern konnte. Zweiter ist Ottmar Hitzfeld mit sieben Titeln. Erster Meistertrainer der Bundesligageschichte war Georg Knöpfle. Der Österreicher Max Merkel war 1966 der erste ausländische Meistertrainer und 1968 der erste Trainer mit zwei Titeln. Die erste Titelverteidigung gelang Hennes Weisweiler 1971, bevor Udo Lattek als erster drei Titel in Folge gewann. Dieses Kunststück konnte Lattek zwischen 1985 und 1987 wiederholen. Danach schafften dies noch Ottmar Hitzfeld (1999–2001) und der Spanier Pep Guardiola, der zwischen 2014 und 2016 dreimal in Folge triumphierte.

Nur dreimal in der Bundesligageschichte kam es vor, dass ein Deutscher Meister in einer Saison zwei Trainer beschäftigte. Erich Ribbeck wurde in der Winterpause der Saison 1993/94 bei Bayern München entlassen. Franz Beckenbauer übernahm die Mannschaft und wurde mit ihr Meister. In der Saison 2017/18 wurde Carlo Ancelotti, ebenfalls FC Bayern München, nach dem 6. Spieltag beurlaubt. Nachdem Willy Sagnol die Mannschaft am 7. Spieltag betreut hatte, übernahm Jupp Heynckes und errang bereits am 29. Spieltag den Titel. In der Saison 2019/20 wurde Niko Kovac, ebenfalls FC Bayern München, nach dem 10. Spieltag beurlaubt und es übernahm Hansi Flick und errang am 32. Spieltag den Titel.

Insgesamt acht Meistertrainer waren zuvor bereits als Spieler Deutscher Meister: Helmut Benthaus schaffte dies als Erster (1983/84 mit dem VfB Stuttgart). Es folgten Jupp Heynckes (erstmals 1988/89 mit Bayern München), Franz Beckenbauer (1993/94 mit Bayern München), Matthias Sammer (2001/02 mit Borussia Dortmund), Thomas Schaaf (2003/04 mit Werder Bremen), Felix Magath (erstmals 2004/05 mit Bayern München), Niko Kovač (2018/19 mit Bayern München) und Hansi Flick (2019/20 mit Bayern München). Der Kroate Kovač ist damit bisher der einzige Ausländer, dem dies gelang. Ältester Meistertrainer wurde 2018 Jupp Heynckes mit 73 Jahren. Jüngster Meistertrainer ist Matthias Sammer, der 2002 erst 34 Jahre alt war.

Die Meistertrainer

Ranglisten 
Derzeit noch in der Bundesliga aktive Trainer sind fett hervorgehoben.

Siehe auch 
 Liste der DFB-Pokal-Siegertrainer

Literatur 
 

Bundesliga Meistertrainer
!Meistertrainer